DMAIC (аббревиатура от  — определение, измерение, анализ, совершенствование, контроль) — подход к последовательному решению проблем, совершенствованию бизнес-процессов, используемый в управлении производством. Один из подходов, используемый в методологии «шести сигм». Согласно DMAIC, решение каждой задачи совершенствования процесса или устранения проблемы должно пройти через следующие этапы: define (определение), measure (измерение), analyze (анализ), improve (совершенствование) и control (контроль), для каждого из этапов в подходе предполагается конкретика, что необходимо осуществить на каждом из этапов. Считается, что именно такая последовательность обеспечивает структурированный подход, позволяющий пройти от определения сути проблемы к внедрению решений по совершенствованию с использованием лучших практик.

DMAIC, как и большинство методологий совершенствования основаны на цикле Деминга — PDCA.

В русском языке общепринят аналог аббревиатуры DMAIC — ОИАСК: определение — измерение — анализ — совершенствование — контроль.

Содержание этапов 
 На первом этапе — определения — необходимо определить заказчиков, обоснования проекта, рамки, цели и временны́е границы проекта.
 На этапе измерения определяются основные метрики проекта, надёжность источника данных, актуальное состояние процесса.
 Этап анализа заключается в исследовании возможностей процесса, причин проблемы, возможных рисков.
 На этапе совершенствования осуществляется модификация процессов и систем, структурная декомпозиция работ.
 Последний этап — контроля — предназначен для поддержания изменений процессов, подготовка отчётов и закрытия проекта.

Примечания

Литература 
 
 
 
СТБ ISO 13053-1-2014 Количественные методы в улучшении процессов. "Шесть сигм". Часть 1. Методология DMAIC

Бизнес-термины